Game Streaming bezeichnet
 die Übertragung von Videospielinhalten innerhalb eines Netzwerks, wie z. B. über GeForce Now oder Steam Link
 Cloud Gaming, die Übertragung von Videospielinhalten von einem Server auf ein Endgerät
 Live-Streaming von Videospielen anderer Personen, z. B. über den Anbieter Twitch